Eastville (Bristol), Anglia
Eastville (Lincolnshire), Anglia
Eastville (Új-Skócia), Kanada
Eastville (Virginia), USA